Wielandstraße steht für:
 Wielandstraße (Altenburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Altenburg
 Wielandstraße (Berlin-Charlottenburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Charlottenburg
 Wielandstraße (Berlin-Schöneberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Schöneberg
 Wielandstraße (Biberach an der Riß), siehe Liste der Kulturdenkmale in Biberach an der Riß
 Wielandstraße (Frankfurt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Nordend (L–Z) #Wielandstraße
 Wielandstraße (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Südstadt (Görlitz), H–Z
 Wielandstraße (Halle, Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Paulusviertel
 Wielandstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Altlindenau, L–Z
 Wielandstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Wielandstraße (Mülheim an der Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Altstadt II (Mülheim an der Ruhr)
 Wielandstraße (Nürnberg), siehe Liste der Baudenkmäler im Nürnberger Stadtteil St. Johannis #Ensemble Arndtstraße/Jagdstraße/Wielandstraße
 Wielandstraße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/W
 Wielandstraße (Weißenfels), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weißenfels
 Wielandstraße (Weimar)
 Wielandstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Südost

Siehe auch:

 Wielandgasse